30 Éxitos Insuperables é uma coletânea do cantor mexicano Luis Miguel lançada em 2003. O álbum consiste em dois CDs com 30 canções da primeira fase de sua carreira.

Faixas

CD1

CD2

Ligações externas 
 

Álbuns de grandes êxitos de 2003
Coletâneas de Luis Miguel
Álbuns em língua castelhana
Álbuns lançados pela EMI